
Termin -{CTT}- ima više značenja.

 Genetički kod za leucin
 Portugalska poštanska služba,